Adlington ist der Familienname folgender Personen:
James Adlington (1876–??), englischer Fußballspieler
Rebecca Adlington (* 1989), britische Schwimmerin
Sarah Adlington (* 1986), britische Judoka
Terry Adlington (1935–1994), englischer Fußballspieler
William Adlington, britischer Übersetzer

Adlington heißen die Orte in England 
Adlington (Cheshire)
Adlington (Lancashire)

Siehe auch
 Adlington Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Maine
 Adlington Hill, ein Berg im US-Bundesstaat Maine
 Aldington